David Burrows ist der Name folgender Personen:

* David Burrows (Fußballspieler) (* 1968), englischer Fußballspieler
 David Burrows (Segler) (* 1977), irischer Segler
 David Burrows (Editor), Filmeditor

Siehe auch:
 Dave Burrows (David James Burrows; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler